Panicocoli – antica denominazione di Villaricca, comune della Campania
 Panicocoli – dolci umbri